Джон Ч. Райт (; 1961) — американский писатель-фантаст, технический редактор, лауреат премии «Небьюла».

В журнале Publishers Weekly за его дебютную новеллу «Золотой век» был назван «самым значимым новым SF-талантом этого века».

Биография 
В 1987 году Джон Райт окончил Marshall-Wythe School of Law в College of William & Mary, получив профессию газетного редактора. До этого, в 1984 году в качестве студента он учился по программе «Great Books» St. John’s College of Maryland.

После неудачного опыта работы в судебной сфере Райт устраивается на работу в газету St. Mary’s Today. В настоящее время работает техническим редактором газеты в Вирджинии, где живёт вместе с женой L. Jagi Lamplighter и тремя детьми.

Джон Райт является активным пользователем Живого Журнала, где обсуждает научную фантастику, экономику, политику, культуру и другие вопросы. Некоторые посты Райта вызывали большой резонанс в интернет-сообществе, в частности, его сообщения о проблемах трансгуманизма и ряд других.

Райт называет себя либертарианцем, описывает связанную с этим проблематику в некоторых своих произведениях.

В возрасте 42 лет Райт отказался от атеистических взглядов и стал христианином после глубокого религиозного опыта. В 2008 г. он присоединился к Римско-католической церкви.

Библиография

Романы

Золотой век 
 The Golden Age (2002)
 The Phoenix Exultant (2003)
 The Golden Transcendence (2003)

Война мечтаний 
 Last Guardian of Everness (2004)
 Mists of Everness (2005)

Хроники Хаоса 
 Orphans of Chaos (2005)
 Fugitives of Chaos (2006)
 Titans of Chaos (2007)

Другие романы 
Null-A Continuum (сиквел романа The World of Null-A, 2008)

Рассказы из серии Night Land 
 «Awake in the Night»
 «The Cry of the Night Hound»
 «Silence of the Night»
 «The Last of All Suns»

Другие рассказы 
 "Farthest Man from Earth, " Asimov’s Science Fiction, Vol. 19 # 4 & 5, No.229-230, April 1995.
 "Guest Law, " Asimov’s Science Fiction, Vol. 21 # 6, No.258, June 1997.
 "Not Born a Man, " Aberrations, #24, October 1994.
 "Forgotten Causes, " Absolute Magnitude, #16, Summer 2001.
 "Father’s Monument, " No Longer Dreams, ed. Danielle McPhail, Lite Circle, 2005.
 "The Kindred, " No Longer Dreams, ed. Danielle McPhail, Lite Circle, 2005.
 "Peter Power Armor, " Breach the Hull, ed. Mike McPhail, Marietta, 2007.
 "Choosers of the Slain, " Clockwork Phoenix: Tales of Beauty and Strangeness, ed. Mike Allen, Norilana Books, 2008.
 "One Bright Star to Guide Them, " The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Vol. 116, #4 & 5, Whole No. 682, April/May 2009.

Интервью

Примечания

Литература

Ссылки 
 Fantastic and Speculative Fiction by John C. Wright
 Блог Джона Райта

Персоналии по алфавиту
Писатели-фантасты США
Либертарианцы США
Выпускники Школы права Колледжа Вильгельма и Марии
Выпускники Сент-Джонского колледжа в Аннаполисе